Inch steht für:
 Zoll (Einheit) (englisch: ), Längeneinheit

Inch ist der Name folgender Orte:
 Inch (County Kerry), Ort auf der Dingle-Halbinsel im County Kerry in Irland
 Inch (County Clare), Ort im County Clare in Irland
 Inch (County Wexford), Ort im County Wexford in Irland

Siehe auch: